Бейеринк:

 Бейеринк, Мартин — голландский микробиолог и ботаник.
 Бейеринк — ударный кратер в экваториальной области обратной стороны Луны.